Бори́с Серге́евич Непе́ин (, Вологда — , Вологда) — один из ведущих вологодских поэтов 1920-х годов, автор сборников «Брызги», «Под Красной Звездой», «Северный ветер», член правления РАППа. Был незаконно репрессирован. Б. С. Непеин был потомком первого русского посла в Англии Осипа Непеи.

Репрессированные в СССР
Родившиеся в Вологде
Умершие в Вологде
Писатели Вологды